На́хбар () — немецкая фамилия:
 Нахбар, Боштян (род. 1980) — словенский баскетболист
 Нахбар, Герберт (1930—1980) — немецкий писатель